Вероника «Веро» Бокете Хьяданс (; родилась 9 апреля 1987 года в Сантьяго-де-Компостела, Галисия, Испания) — испанская футболистка, атакующий полузащитник и нападающий итальянского клуба «Милан». Выступала в сборной Испании.

Карьера 
Карьеру начала в клубе «Хувенто Агиньо». Затем выступала за «Сарагосу» и «Эспаньол», а также за ряд клубов различных лиг в США. В составе «Эспаньола» выиграла два Кубка Королевы. В сезоне 2010/11 стала лучшим бомбардиром чемпионата, забив 39 мячей.

В 2011 году после завершения сезона WPS, выступала в составе воронежской «Энергии», сыграла 1 матч в чемпионате России и 4 матча (1 гол) в Лиге чемпионов.

В январе 2012 года подписала двухлетний контракт с «Тюресё».

7 апреля 2014 года права на футболистку в WPS перешли к «Портленд Торнс». В составе «Торнс» дебютировала 7 июня 2014 года.

25 августа 2014 года, после окончания сезона для «Портленда», подписала контракт с немецким «Франкфуртом».

27 мая 2015 года перешла в мюнхенскую «Баварию».

С 2016 года выступала за «Пари Сен-Жермен».

20 мая 2021 года продлила контракт с «Миланом» сроком на 1 год.

Сборная 
В составе национальной команды в 2004 году выиграла чемпионат Европы среди девушек

В феврале 2005 года дебютировала за первую сборную в товарищеской игре с Нидерландами.

В июне 2013 года включена Игнасио Кередой в состав сборной на чемпионат Европы.

В 2015 году являлась капитаном сборной, дебютировавшей на чемпионате мира.

Достижения 
«Эспаньол»
 Обладатель Кубка Испании: 2009, 2010

«Тюресё»
 Чемпион Швеции: 2012

«Франкфурт»
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2014/15

«Бавария»
 Чемпион Германии: 2015/16

«Милан»
 Серебряный призёр чемпионата Италии: 2020/21
 Финалист Кубка Италии: 2020/21

Сборная Испания
 Победитель Кубка Алгарве: 2017
Сборная Испании (до 19 лет)
 Чемпион Европы (до 19 лет): 2004

Личная жизнь 
В июне 2013 года опубликовала свою биографию под названием «Vero Boquete, la princesa del deporte rey». Книга написана журналистом газеты Marca Давидом Менайо.

В 2013 году опубликовала на сайте change.org петицию к продюсерам компании Electronic Arts с предложением включить женский футбол в игры серии FIFA. В течение суток петиция набрала 20 000 подписей. Двенадцать женских футбольных сборных появились в игре FIFA 16, вышедшей в релиз в сентябре 2015 года.

Примечания

Ссылки 

Футболистки Испании
Игроки женской сборной Испании по футболу
Игроки ЖФК «Сарагоса»
Игроки ЖФК «Эспаньол»
Игроки ЖФК «Уэстерн Нью-Йорк Флэш»‎
Игроки ЖФК «Чикаго Ред Старз»
Игроки ЖФК «Энергия» Воронеж
Игроки ЖФК «Тюресо»
Игроки ЖФК «Франкфурт»
Игроки ЖФК «Бавария»
Игроки ЖФК «Пари Сен-Жермен»
Игроки ЖФК «Портленд Торнс»
Игроки ЖФК «Милан»